Il gruppo della plumboferrite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della plumboferrite 
 Batiferrite
 Diaoyudaoite
 Haggertyite
 Hawthorneite
 Hibonite
 Lindqvistite
 Magnetoplumbite
 Nežilovite
 Plumboferrite
 Yimengite

Note

Collegamenti esterni 
 

Plumboferrite